A Toshiki's Sensual Girls (Hot Tails no original) é um mangá no estilo hentai de Toshiki Yui.

Ver também 
Lista de mangás lançados no Brasil

Séries de manga
Seinen
Animes e mangás hentai